Industria est le nom de la cité qui sert de cadre au roman de science-fiction Ignis (1883) par le comte Didier de Chousy.

Surnommée « Confortable City », la ville d'Industria est automatisée et les relations sociales s'y appuient sur un réseau de télécommunications très dense.

Notes et références 

Ville de fiction
Lieu dans la science-fiction